José Manuel es el nombre de pila de varios futbolistas españoles:
 José Manuel Colmenero (1973-), centrocampista;
 José Manuel Cuevas Reina (1984-), centrocampista;
 José Manuel Roca Cases (1976-), portero; 
 José Manuel Rodríguez Romeo (1979-), centrocampista;
 José Manuel Rodríguez Portela, (1962-), defensa;
 José Manuel Gómez Ondina, defensa;
 José Manuel Pachón, defensa;
 José Manuel Tárraga, defensa;
 José Manuel Traba, delantero.